La saison 2003-2004 est la seizième saison de l'ECHL au terme de laquelle les Steelheads de l'Idaho remportent la Coupe Kelly en battant en finale les Everblades de la Floride.

Saison régulière 
Durant l'inter-saison, les Renegades de Richmond, les RiverBlades de l'Arkansas, les Bandits de Jackson, les Kingfish de Bâton-Rouge et les Men O' War de Lexington cessent leurs activités. En contre-partie, la ligue accueille en ses rangs sept franchises provenant de la West Coast Hockey League après sa dissolution : les Aces de l'Alaska, les Condors de Bakersfield, les Falcons de Fresno, les Steelheads de l'Idaho, les Wranglers de Las Vegas, les Ice Dogs de Long Beach et les Gulls de San Diego. Deux nouvelles équipes sont également créées : les Gladiators de Gwinnett et les Wildcatters du Texas. 

Avec son expansion, la ligue décide le  de changer son nom pour ne garder que les initiales anglophone « ECHL » de son ancien nom, East Coast Hockey League.

Classement 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Association Est

Association Ouest

Meilleurs pointeurs

Meilleurs gardiens

Séries éliminatoires

Premier tour 
Un premier tour est joué par les Chiefs de Johnstown et les Royals de Reading. Les Royals remportent le match par la marque de 2 à 1.

Séries finales

Trophées

Références

Hockey sur glace en 2003
Hockey sur glace en 2004
Saison de l'ECHL